Municipio de Six Mile puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Six Mile (condado de Franklin, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Six Mile (condado de Logan, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Six Mile (condado de Franklin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Franklin.